Auf’m Hagen steht für:

 Auf’m Hagen (Radevormwald), Hofschaft in der Stadt Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Auf’m Hagen (Schwelm), Ortslage in der Stadt Schwelm, Nordrhein-Westfalen
 Auf’m Hagen (Wuppertal), Hofschaft in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen